Teschler ist der Familienname folgender Personen:

 Cölestin Teschler (1681–1718), Bibliothekar des Klosters St. Gallen 
 Fred Teschler (1926–1997), deutscher Opernsänger (Bass)
 Maria Teschler-Nicola (* 1950), österreichische Anthropologin, Ethnologin und Humanbiologin
 Niklas Teschler (* um 1400; † 1485), Bürgermeister der Stadt Wien